Belden – CDP della California
Belden – comune del Nebraska
Belden – azienda statunitense